Les Dicraeosauridae (dicraeosauridés en français) forment une famille de dinosaures sauropodes néosauropodes placés en groupe frère de la famille des diplodocidés au sein de la super-famille des diplodocoïdes, soit directement selon Sander et ses collègues en 2011 et Wilson et Allain en 2015, soit en s'enboîtant dans les clades intermédiaires des Flagellicaudata et des Diplodocimorpha selon Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson en 2015 et Fanti et ses collègues également en 2015.

Ils ont vécu en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, du Jurassique supérieur jusqu'au Crétacé inférieur (Barrémien), où seul le genre Amargasaurus est connu.

Historique 

Le genre type Dicraeosaurus, découvert en Tanzanie a été décrit par le paléontologue allemand Werner Janensch en 1914.

Description 
Ces sauropodes se distinguent des autres membres de ce clade par une taille plus modeste et un cou relativement court.

Classification 
Le clade des Dicraeosauridae est monophylétique et bien caractérisé par 16 synapomorphies partagées par les genres qui le composent. Les Dicraeosauridae et les Diplodocidae ont probablement divergé au cours du Jurassique moyen, comme le montre la diversité des dicraeosauridés aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique de l'est à une période où ces continents n'étaient pas encore séparés et formaient le Gondwana.

L'appartenance du seul genre nord-américain, Suuwassea, aux dicraeosauridés est discutée entre ceux qui le placent comme un membre basal de cette famille et ceux qui en font un Diplodocidae.

Cladogramme 
L'analyse phylogénétique des Diplodocoidea réalisée par Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson en 2015 conduit au cladogramme suivant, qui montre la position des Dicraeosauridae dans ce clade, et sa relation en groupe frère avec les Diplodocidae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus
 Sauropoda

Liens externes 
  Présentation des Dicraeosauridae (DinoNews.net)

Notes et références 

Diplodocoidea
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Afrique
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du Jurassique supérieur
Paléontologie en Tanzanie
Taxon fossile décrit en 1927